Thomas Hickey est le nom de plusieurs personnes :
 Thomas Hickey (soldat),(?-1776), soldat de l'armée continentale qui a été exécuté pour mutinerie et sédition au début de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 Thomas Hickey (1741–1824), peintre irlandais ;
 Thomas Hickey (né en 1989), joueur de hockey sur glace canadien.

Voir aussi 
 , acteur irlandais